Pannonia – regione storica
 Pannonia (diocesi) – diocesi del Tardo Impero romano
 Pannonia (provincia romana) – provincia romana
 Pannonia secunda – provincia romana